Krusasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krusasjön, Småland, sjö i Älmhults kommun,  (50 ha)
Krusasjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (3,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn